Plaats in Indonesië
 Tanjong Mesjid (Ganda Pura), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Tanjong Mesjid (Peusangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Tanjong Mesjid (Tanah Luas), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh